Zuculini peut désigner :
 Bruno Zuculini (1993-), footballeur argentin, frère du suivant ;
 Franco Zuculini (1990-), footballeur argentin, frère du précédent.